|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Generali Ladies Linz) van 2004 vond plaats van 25 tot en met 31 oktober 2004 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Ai Sugiyama was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het eerste reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als negende geplaatste Russin Jelena Bovina in twee sets. Mauresmo wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Linz op haar naam te schrijven. Het was haar veertiende WTA-titel, de vierde van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Liezel Huber en Ai Sugiyama waren het tweede reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Janette Husárová en Jelena Lichovtseva won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Nathalie Dechy en Patty Schnyder in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Slowaakse Husárová had daarnaast zeventien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Lichovtseva negentien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Linz 2004
Linz